En Pologne, Raciborów peut désigner :

 Raciborów, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Raciborów, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Raciborów, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.